Roger Federer era il detentore del titolo da due anni, ma non ha preso parte a questa edizione a causa di un infortunio.

Marin Čilić ha sconfitto in finale Kei Nishikori con il punteggio di 6-1, 7-65.

Teste di serie 

  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Milos Raonic (primo turno)
  Kei Nishikori (finale)
  Marin Čilić (campione)

 David Goffin (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (primo turno)
 Richard Gasquet (primo turno, ritirato)
 Jack Sock (secondo turno)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Robin Haase (primo turno)

 Donald Young (secondo turno)
 Miša Zverev (semifinale)

Wildcard 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Juan Martín del Potro (quarti di finale)

 Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2016
ATP World Tour 2016